173. længdegrad kan henvise til:

 173. vestlige længdekreds
 173. østlige længdekreds